Визельгрен () — шведская фамилия. Известные носители:

 Визельгрен, Гаральд Оссиан (1835—1906) —шведский писатель.
 Визельгрен, Петер (1800—1877) — шведский священник, богослов, историк литературы, биограф, педагог, доктор богословия, общественный деятель.